Octopus oder Oktopus steht für:

Lebewesen:
 allgemein einen Vertreter aus der Ordnung Octopodidae, siehe Echte Kraken
 speziell  die Gattung Octopus in der Ordnung Octopoda, siehe Oktopusse
 speziell die Krakenart Gewöhnlicher Krake
 Tintenfisch (Lebensmittel)

Filme:
 Octopus (1970), ein philippinisches Filmdrama aus dem Jahr 1970
 Octopus (1998), ein japanischer Kriminal-/Horrorfilm aus dem Jahr 1998
 Octopus (2000), ein US-amerikanischer Action-/Horrorfilm aus dem Jahr 2000
 Octopus 2: River of Fear, ein US-amerikanischer Action-/Horrorfilm aus dem Jahr 2001

Musik:
 Octopus (deutsche Band), deutsche Rockband der 1970er Jahre
 Octopus (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband
 Octopus (Human-League-Album), Album von The Human League
 Octopus (Gentle-Giant-Album), Album von Gentle Giant
 The Octopus, Album von Amplifier
 Octopus (Lied), ein Song von Syd Barrett (1969)

Sonstiges:
 Octopus-Karte, eine elektronische Fahrkarte und Geldbörse in Hongkong
 Oktopus (Tauchen), ein Reserveatemregler beim Tauchen
 Octopus (Telefonanlage), eine Familie mittlerer und großer TK-Anlagen der Deutschen Telekom
 Octopus (Schiff), eine Mega-Yacht, die für den Microsoft-Mitbegründer Paul Allen gebaut wurde
 Gepäckspanner

Siehe auch: